Devil's Lake nebo Devils Lake může mít následující významy:

Města a obce 
 Devil's Lake (Michigan) – obec v Michiganu
 Devils Lake (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě

Jezera 
 Devils Lake (Michigan) – název nejméně dvou jezer v Michiganu
 Devils Lake (Minnesota) – jezero v Minnesotě
 Devil's Lake (Severní Dakota) – jezero v Severní Dakotě
 Devils Lake (Oregon) – jezero v Oregonu
 Devil's Lake (Wisconsin) – jezero ve Wisconsinu